The Young and Defenceless шостий EP уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 6 вересня 2010 року.

Треклист 
 Serpents in Solitude - 3:23
 Vultures - 3:39
 Damned If You Do, Dead If You Don't - 3:26
 Sixteen - 2:50

Джерела 
 The Young and Defenceless  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend